Sankt Christina bzw. Heilige Christina steht für:

 Christina die Wunderbare, von Belgien, Mirabilis (1150–1224), christliche Heilige, Mystikerin, Patronin der Sünder 
 Christina von Bolsena (3. Jh.), Heilige, Märtyrerin

Sankt Christina bzw. St. Christina heißen folgende geographischen Objekte:

 St. Christina in Gröden, Ort in Südtirol
 ein Ortsteil in Ravensburg
 St. Christina (Gemeinde Ried im Oberinntal), Ortsteil von Ried, Bezirk Landeck, Tirol

sowie:
 eine Insel der Marquesas (Polynesien)
 Kirchen der Hl. Mystikerin, siehe Christina-Mirabilis-Kirche

Siehe auch:
 Christina – ein Überblick
 Christinenkirche
 Santa Cristina (Begriffsklärung)